Il singolare del Forest Hills Tennis Classic 2006 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2006.

Lucie Šafářová era la detentrice del titolo, ma ha perso nel 1º turno contro Elena Vesnina.

Meghann Shaughnessy ha battuto in finale 1–6, 6–0, 6–4,  Anna Smashnova.

Teste di serie

  Lucie Šafářová (primo turno)
  Sofia Arvidsson (primo turno)

  Sybille Bammer (primo turno)
  Lourdes Domínguez Lino (semifinali)

Tabellone

Fase finale

Collegamenti esterni 

Forest Hills Tennis Classic 2006